Чемпионат Швеции по кёрлингу среди смешанных команд 2018 года проводился с 5 по 8 апреля в городе Йёнчёпинг.

Победитель чемпионата получал право представлять Швецию как её смешанная сборная команда на чемпионате мира среди смешанных команд 2018, который состоялся в октябре 2018 в городе Келоуна (Канада).

В чемпионате приняло участие 11 команд.

Чемпионом стала команда Östersunds CK Hallström (Эстерсунд; скип Рикард Хальстрём); команда кёрлинг-клуба Skellefteå CK выиграла чемпионат в 4-й раз в своей истории, Рикард Хальстрём — в 4-й раз, из них в 3-й в роли скипа команды. Серебряные медали завоевала команда Sundbybergs CK Rainbow Warriors (Сундбюберг; скип Tova Sundberg). Бронзовыми призёрами стала команда Sundbybergs CK Lindström (Сундбюберг; Кристиан Линдстрём).

Формат турнира 
Сначала все команды, разбитые на 2 группы (A — 5 команд, B — 6 команд) участвуют в групповом этапе, проводимом по круговой системе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Команды, занявшие в группах первые 4 места, проходят в плей-офф, где розыгрыш проводится по олимпийской системе: четвертьфиналы (проигравшие в них занимают итоговое 5-е место), полуфиналы, затем в финале встречаются победители полуфиналов, а в матче за 3-е место — проигравшие в полуфиналах.

Составы команд 

(источник: ; скипы выделены полужирным шрифтом; при неясности в позициях кёрлингистов состав даётся в порядке, указанном в источнике)

Результаты соревнований

Групповой этап

Группа A 
{| class="wikitable" border=1 cellpadding=5 cellspacing=0 style="text-align:center;
! || Команда || Скип 
!width="25"| A1
!width="25"| A2
!width="25"| A3
!width="25"| A4
!width="25"| A5
!width="20"| 
!width="20"| 
!Место
|- bgcolor=#ccffcc
|A1||align=left|Sundbyberg CK Lindström ||align=left|Кристиан Линдстрём    ||  * || 6:3|| 8:6|| 7:2|| 7:3|| 4 || 0 ||1
|- bgcolor=#ccffcc
|A2||align=left|Östersund/Göteborg Nygren ||align=left|Johan Nygren        || 3:6||  * || 4:6||10:6|| 9:6|| 2 || 2 ||3
|- bgcolor=#ccffcc
|A3||align=left|Sundbybergs CK Rainbow Warriors ||align=left|Tova Sundberg || 6:8|| 6:4||  * || 8:0|| 7:5|| 3 || 1 ||2
|-
|A4||align=left|Östersunds CK Patz ||align=left|Flemming Patz              || 2:7||6:10|| 0:8||  * || 3:8|| 0 || 4 ||5
|- bgcolor=#ccffcc
|A5||align=left|Jönköpings CC Gennemark ||align=left|Ki Gennemark          || 3:7|| 6:9|| 5:7|| 8:3||  * || 1 || 3 ||4
|}

 Группа B 

 Проходят в плей-офф

 Плей-офф Четвертьфиналы. 7 апреля, 19:00Полуфиналы. 8 апреля, 9:00Матч за 3-е место. 8 апреля, 13:00Финал.' 8 апреля, 13:00''

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди мужчин 2018
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди женщин 2018
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди смешанных пар 2018

2018
Спорт в Швеции в 2018 году
Спортивные соревнования в Йёнчёпинге
Апрель 2018 года